FUQ steht für:
 Fed Up Queers, New Yorker Queer-Aktionsgruppe der späten 1990er Jahre

fuq steht für:
 Zentral-Ost-Niger-Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Niger

Abkürzung